Ernst Bödeker ist der Name folgender Personen:

* Ernst Bödeker (Redakteur) (1869–1959), deutscher Redakteur und Schriftleiter, Heimatkundler und Flurnamensammler
 Ernst Friedrich Wilhelm Bödeker (1779–1826), Konrektor des Lyceums in Hannover, Dichter und Schriftsteller Dichter und Schriftsteller